Радиотелевизионната организация ORF (съкращение ) е най-голямата обществена медия в Австрия.

Предлага телевизионните канали „ORF eins“, „ORF 2“, „ORF III“, „ORF SPORT +“, както и радио каналите „Österreich 1“, „Ö2“, „Hitradio Ö3“, „FM4“. Основана е на 1 август 1955 година. Щаб-квартира ѝ се намира във Виена.

Телевизионни канали
Телевизия в Австрия
Радиостанции в Австрия
Предприятия във Виена
Култура във Виена